Hipster kan avse:

 Hipster (1940-talet) – en subkultur som uppkom på 1940-talet  refererade till jazzfans
 Hipster (1990-talet) – en subkultur som uppkom under 1990-talet definierad av en alternativ musiksmak och stora intressen för mode och kultur
 Hipsters –  tajta trosor eller kalsonger som är (mycket) lågt skurna
 Hipsters (film) – en rysk musikalfilm från 2008